Лесс () — назва кількох географічних об'єктів у Бельгії і Франції.

Лесс (Lesse) — сільце поблизу села Редю в комуні Лібен.
 Лесс (Lesse) — річка, притока Маасу.

Лесс (Lesse) — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 Лесс (Leisse) — річка в департаменті Савоя, притока Арку.
 Лесс (Leysse) — річка в департаменті Савойя, перетинає Шамбері, впадає в озеро Бурже.

Див. також 
 Лес
 Лез